Leviviridae és una família és una família de virus del tipus virus d'ARN monocatenari + bacteriòfags (que infecten bacteris).

Gèneres 
 Gènere Levivirus; espècie tipus: Enterobacteria phage MS2
 Genus Allolevivirus; espècie tipus: Enterobacteria phage Qβ

Enllaços externs 
 Viralzone: Leviviridae

Virus d'ARN monocatenari positiu